Het bokstoernooi in de klasse middengewicht voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats van maandag 8 tot en met zaterdag 20 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Ryota Murata uit Japan; hij komt tijdens deze Spelen niet in actie en kan derhalve zijn titel niet verdedigen. De boksers vechten in een knock-outsysteem, beginnend met de ronde van 32 en eindigend met de finale. Het bokstoernooi kent geen herkansingen voor de bronzen medailles: de verliezers van de halve finales winnen beiden het brons. De gevechten zelf bestaan uit drie rondes van drie minuten. Een bokser krijgt punten voor elke geslaagde stoot tegen het bovenlichaam of het hoofd van zijn opponent. De bokser met de meeste punten aan het einde van de derde ronde wint, tenzij tussentijds een van de sporters langer dan tien seconden op de grond ligt: hij is dan direct de verliezer.

Toernooischema

Laatste vier

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=160
| score-width=20

| RD1-team03=  Zoltán Harcsa
| RD1-score03= 2
| RD1-team04=  Arslanbek Atsjilov
| RD1-score04= 1
| RD1-team05=  Christian Assomo
| RD1-score05= 3
| RD1-team06=  Dmytro Mytrofanov
| RD1-score06= 0
| RD1-team07=  Endry José Pinto
| RD1-score07= 0
| RD1-team08=  Marlo Delgado
| RD1-score08= 3
| RD1-team09=

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye 
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=160
| score-width=20

| RD1-team03=  Misael Rodríguez
| RD1-score03= 3
| RD1-team04=  Waheed Abdul-Ridha
| RD1-score04= 0
| RD1-team05=  Wilfried Ntsengue
| RD1-score05= 2
| RD1-team06=  Jorge Vivas
| RD1-score06= 1
| RD1-team07=  Merven Clair
| RD1-score07= 0
| RD1-team08=  Hosam Bakr Abdin
| RD1-score08= 3
| RD1-team09= {{nowrap| Vikas Krishan Yadav}}
| RD1-score09= 3
| RD1-team10=  Charles Conwell
| RD1-score10= 0
| RD1-team11=  Önder Şipal
| RD1-score11= 2
| RD1-team12=  Benny Muziyo
| RD1-score12= 1
| RD1-team13=  Tomasz Jabłoński
| RD1-score13= 1
| RD1-team14=  Daniel Lewis
| RD1-score14= 2

| RD2-team01=  Michael O'Reilly
| RD2-score01= 
| RD2-team02=  Misael Rodríguez
| RD2-score02= 
| RD2-team03=  Wilfried Ntsengue
| RD2-score03= 0
| RD2-team04=  Hosam Bakr Abdin
| RD2-score04= 3
| RD2-team05= {{nowrap| Vikas Krishan Yadav}}
| RD2-score05= 3
| RD2-team06=  Önder Şipal
| RD2-score06= 0
| RD2-team07=  Daniel Lewis
| RD2-score07= 0
| RD2-team08=  Bektemir Melikuzijev
| RD2-score08= 3

| RD3-team01=  Misael Rodríguez
| RD3-score01= 3
| RD3-team02=  Hosam Bakr Abdin
| RD3-score02= 0
| RD3-team03= 
| RD3-score03= 0
| RD3-team04= {{nowrap| Bektemir Melikuzijev}}
| RD3-score04= 3

| RD4-team01=  Misael Rodríguez
| RD4-score01= 0
| RD4-team02= 

Mannen 75